Агридже́нто (, ) — провинция в Италии, в регионе Сицилия.

Провинция Агридженто находится на юго-западе острова Сицилия, её береговая линия омывается Средиземным морем. Также в состав провинции входят Пелагские острова: Лампедуза, Линоза и Лампионе.

Своё название провинция Агридженто и одноимённый город получили в 1927 году; прежде на этом месте стоял древний город Акрагас, оставивший после себя множество храмов и соборов, прославивших эти места. Основными достопримечательностями провинции Агридженто считаются Долина храмов, кафедральный собор, аббатство Св. Духа, церковь Св. Марии, церковь Св. Лаврентия, церковь Св. Доминика.

Галерея

Примечания

Литература 
 Сицилия. Земля вулканов и храмов / А. Г. Москвин. — : Вече, 2010. — С.70—110 — (Исторический путеводитель) ISBN 978-5-9533-4307-7

Ссылки 

Провинции Сицилии